Жираир Шагоян е арменски футболист, полузащитник на ЦСКА (София). Национал на Армения.

Национален отбор 
Преминава през всички възрастови формации на националния отбор на Армения – 18 мача с 6 гола за тима до 17 години, 8 мача с 1 гол за този до 18 години, 20 мача с 5 гола за формацията до 19 години, 4 мача за тима до 21 години. Дебютира за националния отбор на Армения на 28 март 2021 при победата с 2:0 над Исландия. Изиграва 6 мача за тима.

Външни препратки 
 Профил на играча в fcCSKA.com

Арменски футболисти
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)